Потепалово — название населённых пунктов:

Россия 
 Потепалово — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Потепалово — деревня в Холмском районе Новгородской области.